Municipio de Salisbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Salisbury (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Salisbury (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.
 Municipio de Salisbury (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Salisbury (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.
 Municipio de Salisbury (condado de Lehigh, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lehigh.